«Оригами» — третий студийный альбом российской певицы Юлии Савичевой, выпущенный 14 февраля 2008 года компанией «Монолит Рекордс». Издание содержит буклет с фотографиями и дополнительной информацией. На диске представлено 10 основных композиций, а также ремикс на песню «Никак». На две песни этого альбома были сняты видеоклипы: «Это судьба (дуэт с Антоном Макарским)» и «Зима».

История выхода альбома 
Первые композиции с пластинки «Никак» и «Любовь-Москва» были выпущены в 2007 году. 28 и 29 августа в Москве прошли съёмки клипа на совместную песню с Антоном Макарским «Это судьба», ставшую саундтреком к фильму «Трое и Снежинка». Режиссёром клипа выступил Мгер Мкртчян. В октябре 2007 года была организована специальная акция, в рамках которой певица лично представила песню «Любовь-Москва» в эфире радиостанций России, СНГ, Европы и США. В конце 2007 года Савичева стала лауреатом премии «Золотой граммофон» с песней «Никак». Большая часть материала, по словам певицы, была записана в январе 2008 года. Она также прокомментировала, что новый альбом будет «взрослее и глубоко-романтическим». В конце января на «Русском Радио» состоялась премьера песни «Зима», которая по результатам интернет-голосования вошла в десятку лучших композиций радиостанции. В марте состоялись съёмки видеоклипа на эту композицию. Режиссёром видео стал Алексей Андрианов. Премьера ролика состоялась 13 марта на портале Mail.ru.

Релиз пластинки состоялся 14 февраля 2008 года, в двадцать первый день рождения певицы. В этот же день в ДК имени Горбунова состоялся первый московский сольный концерт Юлии Савичевой в честь презентации альбома. На мероприятии стало известно название альбома. До этого оно держалось в секрете. В конце года диск был номинирован на премию сайта Newsmuz.com «Русский Топ 2008» в категории «Лучший поп-альбом».

Реакция критиков 

В целом, альбом получил положительные отзывы критиков. Алексей Мажаев из агентства InterMedia поставил альбому оценку в 3 балла из 5. Критик прокомментировал, что «если рассматривать „Оригами“ в точки зрения этих глобальных перспектив, то приходится отметить, что взросление певицы происходит чуть медленнее, чем хотелось бы». По мнению Алексея, в трек-листе нет ни одной композиции, сравнимой с такими хитами певицы, как «Прости за любовь» и «Если в сердце живёт любовь», у автора песен Анастасии Максимовой «похоже, подысчерпались закрома и разыгрался творческий кризис», «и вообще — диск „Оригами“ практически не вызывает желания его переслушать и ему подпеть». Однако, после нескольких прослушиваний диска рецензент пришёл к выводу, что Юлия Савичева «записала очень профессиональную по меркам нашего шоу-бизнеса пластинку». Алексей отметил, что композиции «Никак», «Половинка», «Послезавтра» и «Любовь-Москва» «наверняка будут хитами — просто им придется немного помочь известными средствами: клипами и ротациями». В заключение критик написал, что «Юлия Савичева способна на большее, и если она начнет выпускать альбомы, лучше оправдывающие наши ожидания, выиграют абсолютно все — и сама певица, и меломаны».

Гуру Кен прокомментировал, что в альбоме всё «настолько правильно, что даже скучно», назвав диск чередой «отлично аранжированных и сыгранных песен с участием звонкого голоса Юли». По словам критика, «В песнях есть все, кроме яркой личности самой Юли». Однако, по мнению рецензента, «требовать проявления индивидуальности от 21-летней девушки как-то некорректно, да и песни сконструированы для юной аудитории, которая вовсе не востребует пока такие качества». «Так что перед нами превосходно сделанный альбом, гораздо выше уровня среднестатистического, и умно адресованный среднестатистической юной аудитории» — заключил критик. Борис Барабанов из газеты «Коммерсантъ» дал альбому положительную оценку и писал, что «в итоге получается поп-диск с гитарами, который гораздо интереснее слушать, чем музыку большинства наших рок-певиц. Похоже, теперь уже окончательно ясно: Юлия Савичева — это надолго».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы, спродюсированные Максимом Фадеевым
Альбомы Юлии Савичевой